Horvátország
Trnavac falu Plitvička Jezera községben, Lika-Zengg megyében

 Szerbia
Trnavac falu Zaječar községben, a Zaječari körzetben